Bosznia-Hercegovina
Radoševići falu Srebrenica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Radoševići falu Vareš községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Radoševići falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében